Толубєєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Толубєєв Андрій Юрійович (1945–2008) — російський актор.
 Толубєєв Микита Павлович (1922–2013) — український радянський і компартійний діяч
 Толубєєв Юрій Володимирович (1906—1979) — радянський актор театру і кіно. Народний артист СРСР (1956).

Російські прізвища